Germinal, a francia forradalmi naptár hetedik, tavaszi hónapja
Germinal, Émile Zola francia író regénye

Filmek
 Germinal (1903), Ferdinand Zecca rendezésében
 Germinal (1913), Albert Capellani rendezésében
 Germinal (1963), Yves Allégret rendezésében, francia–magyar koprodukcióban
 Germinal (1993), Claude Berri rendezésében